Der Bauer Watertechnology Cup 2015 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. November 2015 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 106 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 101 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 101 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Eckental